Esqueno (; ; ) foi uma unidade de comprimento do Antigo Egito, Grécia e Roma. Equivalia, segundo Plínio, o Velho, 40 estádios, ou 5 milhas romanas, enquanto outros falam de 32 estádios. Também podia equivaler a  cúbitos ou 10,5 quilômetros.

Bibliografia 

 

 

Unidades de medida da Roma Antiga‎
Unidades de medida da Grécia Antiga
Unidades de comprimento